Лопотово — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Лопотово — деревня в Кирилловском районе.
 Лопотово — деревня в Междуреченском районе.

Кировская область 
 Лопотово — деревня в Лузском районе.

Ленинградская область 
 Лопотово — деревня в Лодейнопольском районе.

Московская область 
 Лопотово — деревня в Солнечногорском районе.

Псковская область 
 Лопотово — деревня в Печорском районе.